Тёма:
 Тёма — уменьшительное имя от Артём
 Тёма — сорт груш
 Тёма — марка детского питания